Burnley kan syfta på:

 Burnley, stad i Lancashire, England, Storbritannien
 Burnley (distrikt), kommun i Lancashire, England,  Storbritannien
 Burnley FC, brittisk fotbollsklubb

 Burnley, Victoria, ort i Australien